Leptocletodes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1920. Leptocletodes ingår i familjen Argestidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Leptocletodes